Stadiony w Algierii:
 Stade 20 Août 1955 – stadion w Algierze
 Stade 20 Août 1955 – stadion w Sukajkidzie
 Stade 20 Août 1955 – stadion w Burdż Bu Urajridż
 Stade 20 Août 1955 – stadion w Baszszarze